Monumento all'Indipendenza del Brasile – complesso monumentale a San Paolo, in Brasile
 Monumento all'Indipendenza dell'Ucraina – colonna posta in piazza Majdan Nezaležnosti a Kiev, in Ucraina